Read My Mind — двадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, изданный 26 апреля 1994 года на студии MCA Nashville. Альбом достиг № 2 в чарте Billboard 200 и № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums. Тираж альбома превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус RIAA. В 1994 году за эту работу певица была номинирована на премию Грэмми в номинации Лучший кантри-альбом на 37-й церемонии «Грэмми». В 1995 году альбом получил премию American Music Awards в категории Favorite Country Album.

История 
С альбома вышло пять синглов: «Why Haven’t I Heard from You», «She Thinks His Name Was John», «Till You Love Me», «The Heart Is a Lonely Hunter» и «And Still», которые соответственно достигли #5, #15, #2, #1 и #2 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
ВС

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы MCA Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums